Buccinum tanguaryi är en snäckart som beskrevs av Baker 1919. Buccinum tanguaryi ingår i släktet Buccinum och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
tanguaryi